Angelus kan syfta på: 

 Angelus (djur) – ett fjärilsläkte
 Angelus – en rollfigur i Buffy och vampyrerna och Angel, se Angel (rollfigur)
 Angelusringning – en klockringning hos katolikerna
 Angelus Bukke – rollfigur i filmen Bocken i paradiset
 Angelus (nordisk mytologi) – tredje syskonet till Trud och Mode
 Angelus Apatrida – ett spanskt thrash metal-band startat runt år 2000
 Arma Angelus – ett metalcore-band från Chicago, USA. Bandet upplöstes 2002

Personer
 Angelus Silesius (1624–1677), tysk författare